Hrvatska:
 Stanići (Kapela), naselje u općini Kapela
 Stanići (Omiš), gradsko naselje Omiša

BiH:
 Stanići (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa